Ableger steht für:

 Ableger (Pflanze), vegetative Vermehrung in der Pflanzenzucht
 Ableger (Imkerei), neues Bienenvolk, das aus einem oder mehreren größeren Bienenvölkern abgezweigt wurde
 Ableger (Medien), auf einer anderen Veröffentlichung beruhende Serie, Film, Buch oder Zeitschrift
 Ableger (Technologie), Nutzung einer Innovation oder Technologie in einem Bereich, für den sie ursprünglich nicht entwickelt wurde

Siehe auch:
 Ablage
 Ablegen
 Ablieger
 Abspaltung